Walding ist der Ortsname von

 Walding, österreichische Marktgemeinde
 Walding (Karlskron), Ortsteil der Gemeinde Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Walding (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Walding (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Walding (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Walding (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Walding (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Walding (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Walding (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Walding (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich